Knodt ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilia Knodt (* ≈1990), deutsche Reporterin und Fernsehmoderatorin
 Emil Knodt (1852–1924), evangelischer Theologe und Tierschützer
 Hans Knodt (1900–?), kommunistischer Journalist und Parteifunktionär, 1937 in der Sowjetunion verhaftet, verschollen
 Karl Ernst Knodt (1856–1917), deutscher Dichter und evangelischer Pfarrer
 Kurt Knodt (1909–1978), hessischer Politiker
 Manfred Knodt (1920–1995), evangelischer Theologe und Historiker
 Michael Knodt, deutscher Autor
 Michèle Knodt (* 1967), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Reinhard Knodt (1951–2022), deutscher Schriftsteller und Philosoph

Siehe auch:

 Knott